Нервандер — фамилия. Известные носители:

 Нервандер, Йоган Якоб (1805—1848) — финский физик и астроном, поэт.
 Нервандер, Эмиль (1840—1914) — финский писатель, журналист.